

Persone
Daniel Drescher – calciatore austriaco
Fran Drescher – attrice e doppiatrice statunitense
Georg Drescher – pistard tedesco
Ludwig Drescher – calciatore danese
Manuela Drescher, nome da nubile di Manuela Oschmann – ex fondista tedesca

Altro
Stazione Drescher – base antartica estiva mobile tedesca